FC Rot-Weiß Erfurt (celým názvem: Fußballclub Rot-Weiß Erfurt e. V.) je německý fotbalový klub, který sídlí v durynském městě Erfurt. Oficiální založení je datováno ke dni 26. ledna 1966, poté co proběhla velká reformace východoněmeckého fotbalu. Od sezóny 2018/19 působí v Regionallize Nordost, čtvrté německé nejvyšší fotbalové soutěži.. Své domácí zápasy odehrává na stadionu Steigerwaldstadion s kapacitou 17 500 diváků. Klubové barvy jsou červená a bílá.

Erfurt má na svém kontě dva mistrovské tituly ve východoněmecké Oberlize.

Historie 
Po ukončení druhé světové války byla všechna dřívější sportovní sdružení v sovětské okupační zóně zrušena, což po sportovní stránce citelně poznamenalo většinu pozdějších východoněmeckých měst. Fotbal v Erfurtu před prohranou válkou reprezentovalo více předních klubů – VfB Erfurt, SpVgg Erfurt a SC Erfurt 1895.

V roce 1946 byla na území města zakládaná nová sportovní sdružení, předchůdce dnešních "červeno-bílých" lze hledat v klubu SG Erfurt West (vznikl pohlcením zbytků z SC 1895 a VfB). V roce 1949 byl přejmenován na Fortunu. V témže roce se dostal až do finále fotbalového mistrovství sovětské okupační zóny, kde podlehl klubu Turbine Halle poměrem 1:4. V roce 1951 byl klub přejmenován na Turbine Erfurt, pod tímto názvem také získal dva po sobě jdoucí tituly v nejvyšší východoněmecké soutěží (sezóny 1953/54 a 1954/55). Dne 26. ledna 1966 se začala psát nová kapitola erfurtského fotbalu. Dřívější fotbalový oddíl byl vyčleněn z Turbine Erfurt a vytvořil tak Rot-Weiß Erfurt, což se oficiálně považuje za vznik dnešního klubu.

Historické názvy 
Zdroj:

SC 1895
 1895 – CC Erfurt (Cricket Club Erfurt)
 1896 – SC Erfurt 1895 (Sportclub Erfurt 1895)
 1945 – zánik

Turbine / Rot-Weiß
 1946 – SG Erfurt West (Sportgemeinschaft Erfurt West)
 1949 – SG Fortuna Erfurt (Sportgemeinschaft Fortuna Erfurt)
 1950 – BSG KWU Erfurt (Betriebssportgemeinschaft Kommunales Wirtschaftsunternehmen Erfurt)
 1951 – BSG Turbine Erfurt (Betriebssportgemeinschaft Turbine Erfurt)
 1954 – SC Turbine Erfurt (Sportclub Turbine Erfurt)
 1966 – FC Rot-Weiß Erfurt (Fußballclub Rot-Weiß Erfurt)

Získané trofeje 
Zdroj:

SC 1895
 Mitteldeutsche Fußballmeisterschaft ( 1× )
 1908/09

Turbine / Rot-Weiß
 DDR-Oberliga ( 2× )
 1953/54, 1954/55
 Thüringer Pokal ( 10× )
 1993/94, 1997/98, 1999/00, 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2004/05‡, 2007/08, 2008/09, 2016/17 (‡ = ročník vyhrál rezervní tým)

Umístění v jednotlivých sezonách

SC Erfurt 1895 (1933 – 1945) 
Stručný přehled

Zdroj:

 1933–1936: Gauliga Mitte
 1936–1937: Bezirksliga Mitte
 1937–1938: Gauliga Mitte
 1938–1941: Bezirksliga Mitte
 1941–1944: Gauliga Mitte

Jednotlivé ročníky

Zdroj:

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, zlaté podbarvení – 1. místo, stříbrné podbarvení – 2. místo, bronzové podbarvení – 3. místo, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

SC Turbine Erfurt (1946 – 1966) 
Stručný přehled

Zdroj:

 1948–1949: Landesklasse Thüringen – sk. 2
 1949–1959: DDR-Oberliga
 1960: DDR-Liga
 1961–1964: DDR-Oberliga
 1964–1965: DDR-Liga Süd

Jednotlivé ročníky

Zdroj:

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, zlaté podbarvení – 1. místo, stříbrné podbarvení – 2. místo, bronzové podbarvení – 3. místo, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky
 1948/49: SG Fortuna se ve finálové skupině umístila na prvním místě a zajistila si tak další účast v konečném fotbalovém mistrovství sovětské okupační zóny. Zde klub došel až do finále, kde podlehl klubu Turbine Halle poměrem 1:4.

FC Rot-Weiß Erfurt (1966 – ) 
Stručný přehled

Zdroj:

 1965–1966: DDR-Oberliga
 1966–1967: DDR-Liga Süd
 1967–1971: DDR-Oberliga
 1971–1972: DDR-Liga – sk. E
 1972–1991: DDR-Oberliga
 1991–1992: 2. Fußball-Bundesliga Süd
 1992–1994: Fußball-Oberliga Nordost Süd
 1994–2000: Fußball-Regionalliga Nordost
 2000–2004: Fußball-Regionalliga Süd
 2004–2005: 2. Fußball-Bundesliga
 2005–2008: Fußball-Regionalliga Nord
 2008–2018: 3. Fußball-Liga
 2018– : Fußball-Regionalliga Nordost

Jednotlivé ročníky

Zdroj:

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, zlaté podbarvení – 1. místo, stříbrné podbarvení – 2. místo, bronzové podbarvení – 3. místo, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky
 2017/18: Klubu byl v průběhu sezóny odebrán jeden bod pro porušení stanov soutěže. Později bylo klubu odečteno dalších devět bodů a to z důvodu probíhající insolvence.

Účast v evropských pohárech

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky 
 Profil na transfermarkt.co.uk 
 Profil  na weltfussballarchiv.com 

Německé fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1966
Rot-Weiß